Pierwszy rząd Giulia Andreottiego (1972)
 Drugi rząd Giulia Andreottiego (1972–1973)
 Trzeci rząd Giulia Andreottiego (1976–1978)
 Czwarty rząd Giulia Andreottiego (1978–1979)
 Piąty rząd Giulia Andreottiego (1979)
 Szósty rząd Giulia Andreottiego (1989–1991)
 Siódmy rząd Giulia Andreottiego (1991–1992)